Componente della Brigata di cucina nel ruolo di lavare a mano le stoviglie. Definito anche "Plongeur";
 Un elettrodomestico meglio noto come Lavastoviglie.